Project Zero peut désigner :
 Project Zero, le nom d'une équipe d'experts en sécurité informatique employée par Google et chargée de trouver des vulnérabilités Zero day ;
 Project Zero, une série de jeux vidéo de type survival horror éditée par Tecmo, débutée en 2001 ;
 Project Zero, le premier jeu vidéo de la série Project Zero, sorti en 2001 sur PlayStation 2 et en 2002 sur Xbox.